La chapelle Notre-Dame-du-Bon-Refuge du Turchon est un édifice religieux catholique situé en Haute-Savoie, sur la commune de Saint-Jeoire-en-Faucigny au lieu-dit « Le Turchon ».

Historique 
En 1651, a lieu un important « déluge », ou glissement de terrain, qui s'arrête au lieu-dit le Turchon, sans avoir atteint le village ni fait de victime. En 1659, une chapelle, placée sous le vocable de Notre-Dame-du-Bon-Secours et de Saint-Joseph, est édifiée.

Depuis 1765, une procession s'y rend chaque année.

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel de la ville de Saint-Jeoire
 Site de la paroisse Saint-François-Jacquard entre Môle et Brasses

Turchon
Bellevaux (Haute-Savoie)